Seznam korpusov z zaporedno številko 72.

Seznam 
 Pehotni
 72. strelski korpus (ZSSR)
 72. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi